Le nom Tégée, ou Tégéa, Tegea, en grec , peut désigner:
 la ville antique de Tégée en Arcadie.
 le dème de Tégée, une municipalité ayant repris le nom de la ville antique, qui se trouve sur son territoire
 Tégée, une ville antique de Crète
 une ville antique de Syrie